Cal Tòfol (Argençola), masia a Argençola, comarca de l'Anoia
 Cal Tòfol (Olius), masia a Olius, comarca del Solsonès